Revolver fogalom jelentései:
Forgópisztoly
 Lásd: Maroklőfegyverek

Revolvereszterga
 Lásd: Esztergagépek

Filmcímek
 Revolver (1973) Sergio Sollima filmje, főszerepben Oliver Reed.
 Revolver (2005) Guy Ritchie filmje, főszerepben Jason Statham és Ray Liotta.

Zeneművek
 Revolver (2009) Madonna dala.
 Revolver (1966): A The Beatles albuma